Пе́рлин — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Перл) и топоним.

Носители фамилии 
 Перлин, Бернард (1918—2014) — американский художник.
  
 Перлин, Владимир Павлович (род. 1942) — советский и белорусский виолончелист, дирижёр и педагог. 
 
 Перлин, Елеазар Абрамович (1899—1919) — русский поэт.
 Перлин, Кеннет (Ken Perlin, род. 1957) — американский учёный в области информатики (см. классический шум Перлина).
 Перлин, Юрий Евгеньевич (1917—1990) — молдавский советский физик, сын Е. И. Перлина.

Топоним 
 Перлин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

См. также 
 Шум Перлина